Seznam brigad z zaporedno številko 77.

Seznam 
 Pehotne
 77. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)
 77. pehotna brigada (Indija)

 Oklepne
 77. tankovska brigada (ZSSR)

 Komunikacijske
 77. radijsko-tehnična brigada (ZSSR)

Glej tudi